Wilhelm Odelberg kan syfta på:

* Wilhelm Odelberg (1844–1924), svensk industriman och riksdagsman
 Wilhelm Odelberg (1918–2002), svensk bibliotekarie

Se även
Odelberg